Змееголовник Крылова () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан украинским ботаником Владимиром Ипполитовичем Липским в 1904 году.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Кемеровской области России. Типовой экземпляр собран у реки Мрассу.

Растёт на скалах.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит.

Многолетнее травянистое растение с большим количеством опушённых стеблей длиной 15—25 см.

Листья тёмно-зелёные, голые с верхней стороны; нижние листья широкояйцевидные или яйцевидные, тупоконечные; верхние — продолговато-эллиптические или продолговатые.

Соцветие — ложная мутовка, несёт по 2—5 опушённых цветков с голубым венчиком; цветки размещены только на верхних ветвях.

Плод — орешек.

Охранный статус 
Считается редким видом. Занесён в Красную книгу Кемеровской области России.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики России
Котовниковые
Таксоны растений, названные в честь людей